ASB Classic 2004 года — профессиональный женский теннисный турнир. Играется на открытых хардовых кортах теннисного центра ASB.

Турнир-2004 является 19-м по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относится к 4-й категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования прошли в Окленде — с 5 по 11 января 2004 года. Турнир входил в подготовительную к Australian Open серию соревнований WTA.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Паола Суарес (№ 14 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Элени Данилиду завоёвывает свой 3-й титул на одиночных соревнованиях ассоциации. Два из них пришлись на новозеландское соревнование.
 Эшли Харклроуд впервые выходит в финал на одиночных соревнованиях ассоциации.

Парный разряд

Факты 
 Мервана Югич-Салкич завоёвывает свой 1-й титул на парных соревнованиях ассоциации.
 Елена Костанич завоёвывает свой 5-й титул на парных соревнованиях ассоциации.

См. также 
 ASB Classic
 WTA Тур 2004
 Серия турниров 4-й категории WTA
 Heineken Open 2004

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль турнира на сайте WTA
 

Новая Зеландия
Теннис
Январь 2004 года
2004